

Зирянське сільське поселення — сільське поселення, Зирянський район, Томська область
 Зирянське сільське поселення — сільське поселення, Прибайкальський район, Бурятія